Мари́чка Па́далко (настоящее имя Мари́я Влади́мировна Па́далко; ) — украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1.

Биография 
Родилась 26 февраля 1976 года в Киеве. Отец — переводчик с английского, мать — преподаватель иностранных языков. В 1993 году окончила среднюю школу № 57, все десять лет в которой до сих пор вспоминает как лучшие.

Всё детство родители меня готовили к поступлению на английскую филологию в Киевский лингвистический университет. У меня была специализированная школа, частный преподаватель из университета с 9-го класса. Кстати, я первые деньги заработала знанием языка. У нас только начали появляться импортные товары. Кто-то принес маме инструкцию от радиотелефона, и я за перевод получила 30 долларов. Это были в то время очень большие деньги.

Будучи студенткой, по программе обмена Правительства США (Freedom Support Act) успела поучиться на факультете журналистики Университета штата Флорида. Там в местной газете и получила свой первый журналистский опыт.

В 1998 году окончила Киевский государственный лингвистический университет по специальности английский и немецкий языки.

В 1999 году провела несколько месяцев стажировки на Украинской службе ВВС в Лондоне. В октябре 1999 года впервые попала на телевидение.

На украинское телевидение попала при участии олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой. «Поскольку я не безразлична к спорту и патриотка, я смотрела Олимпиаду в Атланте и была восхищена победой Лили Подкопаевой. Так случилось, что мы с ней въехали в один дом. На следующий день после того, как я узнала, что она там живёт, я просто с цветами пошла к ней, познакомилась». Однажды к Подкопаевой приехали телевизионщики с «Первого национального» и Падалко познакомилась с ними. А поскольку у неё на то время появился Интернет и она знала английский, то могла получать информацию, например, о матчах Лиги чемпионов, быстрее, чем они через телетайп. Так она начала звонить журналистам и диктовать счета из Интернета. Потом пошла на практику в программу «Мир спорта» и осталась на телевидении.

26 июня 2002 года работает на канале 1+1. Сначала работала ведущей спортивных новостей «Проспорт». С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу «Завтрак +», которая была в эфире в 2006—2008 годах.

В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу «Завтрак с 1+1». Позже вела рубрику «Мамин дневник» в этой программе.

Вместе с Егором Гордеевым вела выпуски ТСН в рамках утреннего шоу «Завтрак с 1+1». Также вела программу «Маричкин кинозал», где рассказывала малышам о мультфильмах.

В 2009 году участвовала в танцевальном шоу «Танцую для тебя».

На данный момент - одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

Семья 
По собственному признанию: «Признаюсь, долгое время я вообще не хотела детей. Была убежденной карьеристкой! Материнский инстинкт у меня проснулся ближе к 30-ти. Вот только забеременеть я не могла. Физически я была абсолютно здорова, но детей у нас с первым мужем, с которым мы прожили 15 лет, не было. Интересно, что, когда наши дороги разошлись, и он, и я благополучно стали родителями».

Замужем за Народным депутатом Украины и журналистом Егором Соболевым. Дети: сын Михаил (2007 г. р.), дочери Мария (2008 г. р.) и Екатерина (2010 г. р.).

Примечания

Источники 
 Страница Марички Падалко на сайте 1+1
 Маричка Падалко: «Быть мамой мальчика — что-то особое для женщины»

Журналисты по алфавиту
Журналисты Украины
Телеведущие канала «1+1»
Журналисты, известные под псевдонимами
Выпускники Киевского национального лингвистического университета